Abu l-Fath Khan Bakhtyari (s. XVIII), cap d'una de les fraccions dels Bakhtyari iranians
 Abu l-Fath Khan Jawanxir, príncep del kanat de Karabagh
 Abu l-Fath Khan Zand (1755/1756-1787), xa de Pèrsia